Албанија се може односити на:

 Албанија, званично Република Албанија, држава на Балканском полуострву у Европи
 Кавкаска Албанија, у старом веку име за земљу на источном делу Кавказа, која је обухватала данашњи Азербејџан и део јужног Дагестана
 Млетачка Албанија
 Османска Албанија
 Велика Албанија
 Палата Албанија, зграда у Београду из 1939, у то време највиша зграда у југоисточној Европи
 Албанија (Сантандер), општина у Колумбији у департману Сантандер
 Албанија (Какета), општина у Колумбији у департману Какета 
 Албанија (Ла Гуахира), општина у Колумбији у департману Ла Гуахира
 Албанија (Сан Фернандо), насеље је у Мексику у општини Сан Фернандо
 Албанија Пакална (Чилон), насеље је у Мексику у општини Чилон
 Фраксион Албанија (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље је у Мексику у општини Окозокоаутла де Еспиноса

Историја 
 Краљевина Албанија (1272—1368), основана од стране Карла Анжујског на територији коју је 1271. освојио од Епирске деспотовине 
 Независна Албанија (1912), непризната држава проглашена у Валони
 Кнежевина Албанија (1913–1925), прва међународно призната албанска држава
 Република Централна Албанија, непризната албанска влада под Есад-пашом Топтанијем
 Албанска република (1925–1928), међународно призната држава
 Албанија под влашћу Демократске владе Албаније (1944–1946)
 Народна Република Албанија (1946–1991), Албанија у време комунистичке власти време 
 Народна Социјалистичка Република Албанија, званичо име државе од 1976.

Види још 
 Албанци (вишезначна одредница)
 Краљевина Албанија